Johns steht für:

 Johns, ein Familienname

geographische Objekte:

 
 Johns (Mississippi), gemeindefreies Gebiet in Mississippi, USA
 Johns (Oklahoma), ehemalige Ortschaft in Oklahoma, USA
 Werft Johns, ehemalige Holzschiffwerft in Hamburg

 Mount Johns – mehrere Berge
 Johns Cirque, Bergkessel im Viktorialand, Antarktika
 Johns-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Johns River – mehrere Flüsse
 Johns Island – mehrere Inseln

Siehe auch: 
 Jones 
 Jons
 St. Johns